Josef Černý
 Josef Černý (kolarz)
 Josef Černý (polityk)